Шиннскаттеберг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Шиннскаттеберг — місто у Швеції, у лені Вестманланд.